A BP Bunge Bioenergia é uma joint venture entre a comerciante de commodities norte-americana Bunge e a supermaior britânica BP no Brasil para produção de bioetanol e açúcar, além de energias renováveis.

Empresas dos Estados Unidos
Empresas do Brasil